Windows NT 3.x era la prima serie della famiglia Windows NT, prodotti da Microsoft, dal 1993 al 1995.

Windows NT 3.1
Windows NT 3.5
Windows NT 3.51